Червената шапчица е народна приказка.

Червената шапчица може да се отнадя също за:
 Червената шапчица, опера на Цезар Кюи от 1911 година;
 Червената шапчица, чешки ням филм от 1920 година;
 Червената шапчица, късометражен анимационен филм на Disney от 1922 година;
 Червената шапчица, израелски филм от 1989 година;
 Червената шапчица, анимационен филм от 1995 година;
 Червената шапчица, американски късометражен филм от 1997 година;
 Червената шапчица, италиански филм на ужасите от 2003 година;
 Истината за Червената шапчица, американски компютърно-анимиран филм от 2005 година;
 Червената шапчица, американски филм от 2006 година;
 Червената шапчица, американско-канадски филм от 2011 година;